Перевіркою в загальному вигляді можна назвати розгляд певного об'єкта з метою з'ясування його правильності.

Фінансова перевíрка — обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації або їхніх підрозділів. Наслідки перевірки оформляються довідкою або доповідною запискою.

Див. також 
 Законодавча термінологія
у контексті сертифікації, стандартизації, технологій
 Перевірка приладу
 Проба
 Партія
 Відбір (дія) та відбірний пристрій

Джерела 
 Словник української мови: в 11 томах. — Том 6, 1975. — Стор. 142.
 Про стандартизацію: Верховна Рада України; Закон від 05.06.2014 № 1315-VII

Посилання 
 Перевірка //